Szöllősi bzw. Szöllösi ist der Familienname folgender Personen:

 Balázs Szöllősi (* 1992), ungarischer Handballspieler
 Imre Szöllősi (1941–2022), ungarischer Kanute
 Ivett Szöllősi (* 1982), ungarische Biathletin
 Margit Szöllösi-Janze (* 1957), deutsch-ungarische Historikerin
 Rózsi Szöllősi (* 1892), ungarische Schauspielerin und Sängerin
 Szabolcs Szöllősi (* 1989), ungarischer Handballspieler
 Szandra Szöllősi-Zácsik (* 1990), ungarische Handballspielerin